NGC 348 (другие обозначения — ESO 151-17, PGC 3632) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Феникс. Джон Дрейер описывал её "слабая, очеь маленькая, круглая". 

По оценкам, расстояние от Млечного Пути 391 миллионов световых лет, диаметр около 95 000 световых лет.

В той же области неба находиться галактики NGC 340, NGC 342, NGC 345, NGC 347.

Объект был обнаружен 3 октября 1834 года британским астрономом Джоном Гершелем.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

0348
Феникс (созвездие)
Спиральные галактики